Gomme ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Gomme (1853–1938), britische Volkskundlerin
 Arnold Wycombe Gomme (1886–1959), britischer Klassischer Philologe und Althistoriker
 Laurence Gomme (1853–1916), britischer Volkskundler

Gomme ist die Abkürzung für folgende Personen oder Dinge:

 GommeHD, deutscher Webvideoproduzent
 GommeHD.net, deutsches Minecraft-Mehrspielernetzwerk